A 2023-es rali-világbajnokság a széria 51. szezonja lesz. A bajnokságot a Nemzetközi Automobil Szövetség szervezi és bonyolítja le, ez a szakág legmagasabb szintű bajnoksága.

Versenynaptár
A 2023-as szezonban 13 futam szerepel a rali-világbajnokság naptárában, melyek az európai, afrikai, Észak- és Dél-amerikai, valamint az ázsiai kontinenseket érinti.

Csapatok és versenyzők
A következő csapatok, versenyzők és navigátorok indulhatnak a 2023-as világbajnokságon a Rally1 szabályzata szerint.

Az alábbi csapatok nem szerezhetnek gyártói pontokat, valamint a Rally1 kategóriában privátként vagy a gyártókkal kötött megállapodás alapján nevezhetőek be.

Eredmények

Összefoglaló

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

Rali-világbajnokságok
rali-világbajnokság